Гойтемир Ауховский
 Гойтемир Коцоевский